Нойман (Нойманн), , букв. «новый человек» — распространённая фамилия немецкого происхождения (помимо немецкоязычных стран, встречается также в соседних странах — Чехии, Польше, Франции, а также в США и в Казахстане). Среди потомков немцев, переселившихся в Россию до конца XIX в., распространён вариант фамилии Нейман. У евреев фамилия обычно звучит как Нейман или Найман. См. также английский вариант Ньюман.

Написание «Нойман» или «Нойманн» в русском языке зависит только от традиции, поскольку в немецком языке это одна и та же фамилия.

Известные носители

А 
 Нойманн, Адольф (1825—1884) — немецкий художник и гравёр.
 Нойман, Альфред (1909—2001) — государственный и партийный деятель в ГДР.
 Нойман, Анджело (1838—1910) — австрийский оперный певец.

Б 
 Нойманн, Бернд (род. 1942) — немецкий политик, министр культуры ФРГ.
 Нойман, Бирте (род. 1947) — датская актриса.

В 
 Нойман, Вальтер (1894—1941) — немецкий военачальник, генерал-лейтенант Третьего рейха.
 Нойман, Вацлав (1920—1995) — чешский дирижёр.

Г 
 Нойманн, Ганс (род. 1936) — немецкий преступник отбывший самый длительный срок из когда-либо осуждённых на территории Германии.
 Нойман, Герберт (род. 1953) — немецкий футболист и тренер.
 Нойман, Гюнтер (1920—2005) — немецкий лингвист.

Д, И 
 Нойман, Джон фон (1903—1957) — американский математик.
 Нойманн, Иоганн Непомук (1811—1860) — римско-католический святой.

Й 
 Нойманн, Йоганн Бальтазар (1687—1753) — немецкий архитектор барокко и рококо.
 Нойман, Йоханн — австрийский футболист.

К 
 
 Нойманн, Христиана Луиза Амалия (в замужестве Беккер-Нойманн; 1778—1797) — немецкая драматическая театральная актриса.

М 
 Нойманн, Манфред (1940—2016) — немецкий экономист.
 Нойман, Маргарете (1917—2002) — немецкая писательница и поэт.

О 
 Нойман, Оскар (1867—1946) — немецкий орнитолог.

П 
 Нойманн, Пауль (1875—1923) — австрийский пловец.
 Нойман, Петер (род. 1967) — немецкий специалист по медоносным пчёлам.

Т, Ф 
 Нойман, Тереза (1898—1962) — немецкая крестьянка, фигура христианского мистицизма.
 Нойман, Ференц (более известен под фамилией Мольнар; 1878—1952) — венгерский писатель и драматург.

Х 
 Нойман, Хельмут (род. 1938) — австрийский музыкальный теоретик и педагог.
 Нойманн, Хильдегард (род. 1919) — надзирательница немецких концлагерей.

Э 
 Нойман, Эггерт (1912—1970) — оберштурмбаннфюрер СС.
 Нойман, Эрих (1892—1951) — государственный деятель Германии.

См. также 
 Нейман